Be the Cowboy — пятый студийный альбом японо-американской инди-рок-певицы и автора-исполнителя Mitski вышедший 17 августа 2018 года на лейбле Dead Oceans. Большинство музыкальных критиков и изданий назвали диск одним из лучших среди всех альбомов, вышедших в мире в 2018 году.

История 
В своем заявлении Митски сказала, что при создании альбома она экспериментировала с повествованием и вымыслом, и сказала, что ее вдохновил «образ кого-то одного на сцене, поющего соло с единственным прожектором, направленным на него в темной комнате». Она записала альбом с давним продюсером Патриком Хайландом и заявила, что «для большинства треков мы не использовали вокал с дублями или гармониями, чтобы достичь атмосферы „человек поёт один на сцене“».
Она также сказала, что альбом посвящён воссоединению со своими чувствами: «Я долгое время была в разъездах, что так изолирует, и в то же время мне приходилось вести свой собственный бизнес. Большая часть этой пластинки — это то, что у меня не было никаких чувств, я была полностью опустошена, но потом пыталась собраться с силами, проснуться и вернуться к Mitski».

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic, The Guardian, Pitchfork, Rolling Stone, The A.V. Club, Exclaim!.

На Metacritic, который присваивает нормализованный рейтинг из 100 баллов на основе профессиональных рецензий из основных изданий, Be the Cowboy получил средний балл 87 на основе 30 рецензий, что указывает на «всеобщее признание». Критики высоко оценили способность Mitski ловко переходить от личных текстов её предыдущего альбома Puberty 2 к более концептуальным темам. Автор AllMusic Марси Донельсон заявила, что «вместо того, чтобы разочаровать, точка зрения Be the Cowboy предлагает блестящий поворот, который передает всю тревогу, непредсказуемость и интуитивность предыдущей работы Mitski — даже для тех, кто не воспринимает лирику». Лора Снейпс так же похвалила альбом в обзоре для The Guardian: «Фирменные знаки Mitski в песнях достаточно сильны, чтобы преодолеть стилистическую перестройку — аранжировки, которые богаты, но не драгоценны (Pink in the Night), плюс её ужасно язвительное мировоззрение».

Итоговые списки

Награды и номинации

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Mitski — Two Slow Dancers (on Jimmy Kimmel Live)
 Mitski — Geyser (Official Video)

Альбомы США
Альбомы инди-рока